Pârâul Pietros se poate referi la:

 Pârâul Pietros - afluent al Râului Agriș
 Pârâul Pietros - afluent al Pârâului Întunecat